C15H12O4 – formula molecolare della liquiritigenina
C15H12O4 – formula molecolare della pinocembrina

Formule molecolari